Delisse ist der Familienname folgender Personen:

Jacques Delisse (1773–1856), französischer Apotheker und Botaniker
Louis-François Delisse (1931–2017), französischer Dichter